La temporada de 1967 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 19.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Un año esencial en la historia del Mundial ya que Honda anunciaba su intención de retirarse de la competición. A pesar de todo, Honda se iría con dos títulosː los de Mike Hailwood en 250 cc y 350 cc pero dejaba el gran título de la categoría reina a Giacomo Agostini.

Honda decidió concentrarse en las categorías altas y dejaba que Suzuki dominara la cilindrada pequeña con Anscheidt como campeón nuevamente. Las Yamahas mejoraban con el título de 125 cc a cargo de Bill Ivy luchando con su compañero de equipo Phil Read.

En 250 cc, Read lucharía poderosamente contra Hailwood por el título. Ambos terminaron la temporada con 50 puntos, pero Hailwood se llevó el título porque tuvo cinco victorias sobre las cuatro de Read. En 350 cc, Hailwood tuvo un tiempo más fácil, obteniendo seis victorias y reclamando la corona a mediados de temporada. Con la retirada de Honda, Hailwood dejó las carreras de motos para emprender una carrera de carreras de autos. Se fue con un resplandor de gloria, ganando tres clases en un día en el TT holandés, así como tres clases en una semana en el TT de la Isla de Man.

La pelea por el título 500 sería una para las edades con Agostini y Hailwood intercambiando victorias de ida y vuelta, incluyendo un legendario duelo en el TT Isla de Man.
La persecución se redujo a la última carrera en Canadá. Hailwood ganó allí para empatar a Agostini por puntos. Cada piloto tuvo cinco victorias, por lo que se redujo al segundo lugar: Agostini se llevó el título con tres segundos frente a los dos de Hailwood.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1967
1967